Kage-ryū ou Kage-no-nagare () é um estilo de kenjutsu criado por Aisu Ikōsai (Ikō) Hiuga-no-kami Hisatada ) durante o período Muromachi.

Este estilo foi transmitido para o filho de Aisu Ikōsai, Aisu Koshichirō Munemichi (, 1517? - 1590).

Este estilo foi a origem do estilo shinkage-ryū, um dos mais importantes estilos de kenjutsu.
 

Kenjutsu
Koryu